Bilse ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Bilse (1816–1902), deutscher Kapellmeister (Dirigent) und Komponist
 Fritz Oswald Bilse (1878–1951), deutscher Schriftsteller und Leutnant im preußischen Heer

Bilse (von althochdeutsch bilsa) ist ein Name für Bilsenkraut